

Austria 
 Mühlau – dzielnica Innsbrucka

Niemcy 
 Mühlau – dzielnica Mannheimu
 Mühlau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Szwajcaria 
 Mühlau – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri